Babytschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Babytschiwka (Hlobyne), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne
 Babytschiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Babytschiwka (Switlowodsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk